C61 ou C.61 peut faire référence à :

 Caudron C.61, un biplan de transport civil trimoteur français ;
 Panneau de présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage en France ;
 Tumeur maligne de la prostate, d'après la classification internationale des maladies ;
 NGC 4039 de la Galaxie des Antennes dans la constellation du Corbeau, notée C61 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres